

Persone 
Giovanni apostolo ed evangelista

Musica 
John the Revelator – canzone tradizionale gospel blues
John the Revelator – interpretazione di Blind Willie Johnson del 1930
John the Revelator – canzone presente nell'album Dose del 1998 dei Gov't Mule
John the Revelator/Lilian – singolo dei Depeche Mode del 2006, tratto dall'album Playing the Angel del 2005
John the Revelator – canzone presente nell'album Songs of Anarchy: Music from Sons of Anarchy Seasons 1-4 del 2011 (colonna sonora del serial Sons of Anarchy), e interpretata da Curtis Stigers & The Forest Rangers
John the Revelator – canzone presente nell'album del 2012 The Story of Light di Steve Vai